Diese Liste führt sämtliche Personenbahnhöfe und -haltepunkte in Schleswig-Holstein auf, die im Regel- und Saisonverkehr bedient werden.

Aufbau 
Die Liste ist folgendermaßen aufgebaut:

 Name: Hier wird der aktuelle Name des Bahnhofs oder Haltepunkts angegeben.
 Bst.: Gibt die Art der Betriebsstelle wieder, also Bahnhof oder Haltepunkt.
 Gl.: Gibt die Anzahl der im Betrieb befindlichen Bahnsteiggleise an. Über eine frühere, abweichende Anzahl sowie die Frage, ob alle angegebenen Bahnsteiggleise im Regelverkehr genutzt werden, wird jedoch keine Aussage getroffen.
 Stadt / Gemeinde: Gibt die Stadt oder Gemeinde an, auf deren Gebiet die Station sich befindet.
 Kr.: Diese Spalte führt den Kreis beziehungsweise die kreisfreie Stadt auf, in dem sich der Halt befindet. Es wird dabei lediglich das Kürzel, wie es bei Kfz-Kennzeichen angewendet wird, verwendet. Im Einzelnen sind dies die folgenden Kreise und Städte:

 Eröffnung: Gibt das Eröffnungsdatum der Station an.
 VV: Schleswig-Holstein verfügt über drei Verkehrsverbünde mit SPNV-Integration, dies sind der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) im Süden des Landes, die Tarifgemeinschaft Lübeck (TGL) auf dem Stadtgebiet der Hansestadt Lübeck sowie der Verkehrsverbund Region Kiel (VRK).
 Kat.: Die Spalte Kat. zeigt die Kategorie des Halts mit Stand vom 30. Juni 2016 an. Dies trifft jedoch nur auf Bahnhöfe der DB Station&Service AG zu und schließt die Bahnhöfe privater Betreiber, wie der Norddeutschen Eisenbahngesellschaft Niebüll, nicht mit ein.
 F: Fernverkehrshalt, dies trifft auf Halte der Produkte Intercity-Express, Intercity und ähnlicher zu.
 R: Regionalverkehrshalt der Produkte Regional-Express, Regionalbahn sowie gleichartige Produkte privater Anbieter.
 S: S-Bahn
 Strecke: Diese Spalte gibt die anliegenden Eisenbahnstrecken an. Dabei werden lediglich die Strecken genannt, die auf diesem Abschnitt noch in Betrieb sind, z. B. befinden sich die Bahnhöfe Elmshorn und Bad Oldesloe jeweils an der Elmshorn-Barmstedt-Oldesloer Eisenbahn, diese ist jedoch nur zwischen Elmshorn und Henstedt-Ulzburg noch in Betrieb.
 Anmerkungen: In dieser Spalte werden sonstige Anmerkungen, die nicht aus den restlichen Spalten hervorgehen, angegeben. Dies betrifft vor allem die Betreiber.

Bahnhofsübersicht

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Schleswig-Holstein
!Liste